Corneta (instrument de vent metall) desenvolupat al 
 Corneta xinesa, instrument de vent tradicional cubà;
 Corneta de posta, instrument de vent-metall usat inicialment per anunciar les sortides i arribades dels transports postals i pels postillons en els segles  i .
 Corneta o cornetto (en italià), instrument aeròfon de fusta i embocadura de broquet, del Renaixement 
 Corneta, registre d'orgue.
 Corneta (grau militar)